Герге́бильский район () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Гергебиль.

География 
Район расположен в центральной части Дагестана. Граничит на севере с Унцукульским, на востоке — с Левашинским, на юге — с Гунибским, на западе — с Хунзахским районами республики.

История 
Образован постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.08.1944 г. в результате разукрупнения Гунибского, Левашинского, Унцукульского и Хунзахского районов. Постановлением ПВС ДАССР от 14.09.1960 г. в район включена территория ликвидированного Унцукульского района. Указом ПВС РСФСР от 1.02.1963 г. район переименован в Унцукульский сельский район. Указом ПВС РСФСР от 12.01.1965 г. Унцукульский сельский район ликвидирован, территория разделена на Гергебильский и Унцукульский район.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 22,75 тыс. чел.
 2035 — 25,53 тыс. чел.

 Национальный состав
В районе в основном проживают аварцы.

По данным Всероссийской переписи населения
 2010 года:

Территориальное устройство 
Гергебильский район в рамках административно-территориального устройства включает сельсоветы и сёла.

В рамках организации местного самоуправления в одноимённый муниципальный район входят 10 муниципальных образований со статусом сельского поселения, которые соответствуют сельсоветам и сёлам.

Населённые пункты 
В районе 16 сельских населённых пунктов:

Экономика 

В районе находится одна из старейших ГЭС республики — Гергебильская ГЭС.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт администрации Гергебильского района
 Образовательные учреждения района
 Гергебильский район: фотографии

Комментарии 
Комментарии